Paweł Garwaski (zm. 1560) – kasztelan sierpski
 Paweł Garwaski (zm. 1618) – kasztelan płocki i sierpski